Охóтничий у́зел — временное соединение пары переплетённых вместе простых узлов. Держит на всех тросах, включая самые тонкие синтетические рыболовные лески. Изобретён английским врачом-пенсионером Эдвардом Хантером (Edward Hunter) в 1968 году, на что ему в 1979 году был выдан британский патент. Изобретение узла в кругах специалистов и любителей многих стран вызвало сенсацию. Позже, американские исследователи установили, что подобный узел уже был описан в 1956 году в статье Фила Смита «Узлы для горовосходителей».

Доктор Хантер использовал много узлов, работая хирургом, хотя изобрёл узел Хантера много лет тому назад. Но он не знал до сего дня (когда захотел запатентовать узел), что вошёл в историю узловязания.

По легенде, ошибочное патентование давно известного узла послужило для учреждения гильдии узловязов в 1982 году.

Название «охотничий», в своей книге «Морские узлы», дал Скрягин, исследователь узлов, так как фамилия Хантер (Hunter) в переводе с английского означает «охотник».

Способ завязывания 

На концах двух рыболовных лесок завязать простые узлы. Переплести их вместе.

Достоинства 
 Хорошо держит на мягких верёвках

Недостатки 
 Трудно завязывать
 На жёстких верёвках не затягивается
 Ползёт при переменных нагрузках

Применение

В рыболовстве 
 Для соединения рыболовных лесок

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров 
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Грэм Маклахлен, Узлы: карманный справочник: 40 пошаговых инструкций для начинающих; — Москва, Эксмо, 2021. — 160 с.: ил. — (Подарочные издания. Досуг.) 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Колин Джермен, Большая книга узлов: Издательство «Кладезь-Букс»; 2008; 114 с. 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 Охотничий узел  — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»
 http://www.skitalets.ru/books/knot_skryagin/index.htm

См. также 
 Список узлов

Соединяющие узлы
Узлы